Teatro Vittorio Emanuele – precedente denominazione dell' Auditorium Rai di Torino
 Teatro Vittorio Emanuele (Firenze) –  teatro di Firenze
 Teatro Vittorio Emanuele II –  teatro di Messina
 Teatro Vittorio Emanuele II (Rimini) –  teatro di Rimini
 Teatro comunale Vittorio Emanuele –  teatro di Benevento
 Teatro comunale Vittorio Emanuele II –  teatro di Mortara
 Teatro comunale Vittorio Emanuele (Noto) –  teatro di Noto
 teatro Massimo Vittorio Emanuele –  teatro di Palermo